Landtagswahlkreis 34 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Heidelberg (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Karlsruhe-Land I (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Märkisch-Oderland IV (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Frankfurt (Oder) I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Eisenhüttenstadt (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Frankfurt am Main I (seit 1983)
 Wahlkreis 34 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 34 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Rügen V (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Rügen II (1994 bis 2011)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Springe (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Barsinghausen (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Hannover-Nordost (2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-List (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Goslar-Stadt (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Wuppertal III – Solingen II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Solingen I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Bonn III (2000)
 Landtagswahlkreis Wuppertal II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Mönchengladbach II – Viersen (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Kempen-West (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Frankenthal (Pfalz) (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Nordsachsen 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Muldental 1 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Löbau I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Bad Dürrenberg-Saalekreis (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Saalekreis (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Sangerhausen (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Halle, Neustadt I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Nord (seit 2012)
 Landtagswahlkreis Reinbek (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Segeberg-Ost (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Eutin-Süd (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Travemünde (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Segeberg-Süd (1947 und 1950)

in Thüringen:
 Wahlkreis Saale-Orla-Kreis II (seit 1994)
 Wahlkreis Lobenstein – Schleiz I (1990)